

Россия 
Название «Першинская»  носят следующие деревни в России:

Архангельская область 
 Першинская — Благовещенское сельское поселение, Вельский район.
 Першинская — Муравьёвское сельское поселение, Вельский район.
 Першинская — упразднённая деревня в Низовском сельском поселении, Вельский район.
 Першинская — Афанасьевское сельское поселение, Верхнетоемский район.
 Першинская — Тимошинское сельское поселение, Верхнетоемский район.
 Першинская — Тавреньгское сельское поселение, Коношский район.
 Першинская — Почезерское сельское поселение, Плесецкий район.

Вологодская область 
 Першинская — Тарногское сельское поселение, Тарногский район.
 Першинская-1 — Верховское сельское поселение, Тарногский район.
 Першинская-2 — Верховское сельское поселение, Тарногский район.